Бежаново може да се отнася за:

 Бежаново – село в област Добрич;
 Бежаново – село в област Ловеч;
 Бежаново – защитена местност в България.